

Районы (комарки) Сьюдад-Реаля
 Montes de Toledo ---> Монтес-де-Толедо
 La Mancha ---> Ла-Манча
 Campo de Calatrava ---> Кампо-де-Калатрава
 Campo de Montiel (Ciudad Real) ---> Кампо-де-Монтьель
 Campo de San Juan ---> Кампо-де-Сан-Хуан
 Mancha de Criptana ---> Манча-де-Криптана
 Valle de Alcudia ---> Валье-де-Алькудия
 Sierra Morena ---> Сьерра-Морена
 Almadén ---> Альмаден
 Puertollano ---> Пуэртольяно

См. также 
 Ла-Манча
 Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
 Сьюдад-Реаль (провинция)

Списки:География Испании